A 9ª temporada de RuPaul's Drag Race começou a ser exibida em 24 de março de 2018, pelo canal VH1. O juri é composto por RuPaul, Michelle Visage, Ross Mathews e Carson Kressley. Como na última temporada Mathews e Kressley se revezam na bancada do juri, compartilhando a responsabilidades do julgamento. Esta temporada conta com 14 concorrentes. No primeiro episódio haviam 13 concorrentes, e no segundo episódio RuPaul revela Cynthia Lee Fontaine, participante da temporada anterior, como a 14ª concorrente. A vencedora foi Sasha Velour, com Peppermint como vice-campeã. Shea Couleé e Trinity Taylor chegaram à final porém perderam o Lip Sync For The Crown (Trinity para Peppermint, e Shea para Sasha), dividindo assim o 3° e 4º lugares. Valentina foi eleita Miss Simpatia. A música-tema da temporada foi "Rock It (To The Moon)", a música de entrada de Rupaul continuou sendo "Cover Girl", do álbum Champion, a canção da passarela foi "Category Is”, e a canção dos créditos finais era "Kitty Girl".

Concorrentes 

As idades, nomes, e cidades indicadas pertencem a época das filmagens (2016).

Progresso das Participantes
{| class="wikitable" border="2" style="text-align:center;font-size:96%"
!Participante!!1!!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
!10
!11
!12
!13
!14
|-
|nowrap|Sasha Velour
| style="background:lightblue;" |BOM
|SALVA
|SALVA
| style="background:royalblue;" |
|SALVA
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:lightpink;" |RUIM
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:royalblue;" |
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:cornsilk;" |SALVA
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
| style="background:#D4AF37;"   |Vencedora |-
|nowrap|Peppermint|SALVA
|SALVA
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:lightpink;" |RUIM
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:tomato;" |DUBLOU
|SALVA
| style="background:royalblue;" || style="background:lightblue;"|BOM
| style="background:cornsilk;" |SALVA
| style="background:tomato;" |DUBLOU
| style="background:cornsilk;" |SALVA
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
| style="background:silver;" |Finalista|-
|nowrap|Shea Couleé|SALVA
| style="background:lightblue;" |BOM
|SALVA
| style="background:royalblue;" || style="background:royalblue;"||SALVA
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:royalblue;" || style="background:tomato;"|DUBLOU
| style="background:royalblue;" || style="background:cornsilk;" |SALVA
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
| style="background:sienna;" |Eliminada|-
|nowrap|Trinity Taylor|SALVA
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:royalblue;" || style="background:tomato;"|DUBLOU
|SALVA
|SALVA
| style="background:royalblue;" || style="background:lightpink;"|RUIM
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:royalblue;" || style="background:lightpink;" |RUIM
| style="background:cornsilk;" |SALVA
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
| style="background:sienna;" |Eliminada|-
| nowrap="" |Alexis Michelle|SALVA
|SALVA
|SALVA
| style="background:aquamarine;" |BOM
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:royalblue;" ||SALVA
| style="background:tomato;" |DUBLOU
| style="background:lightpink;" |RUIM
| style="background:lightpink;" |RUIM
| style="background:red;" |ELIM| colspan="1" bgcolor="darkgray"|
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
| bgcolor="Gainsboro" |Convidada
|-
|Nina Bo'nina Brown| style="background:royalblue;" ||SALVA
|SALVA
| style="background:cornsilk;" |SALVA
| style="background:lightpink;" |RUIM
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:tomato;" |DUBLOU
|SALVA
| style="background:tomato;" |DUBLOU
| style="background:red;" |ELIM| colspan="2" bgcolor="darkgray" |
| bgcolor="Gainsboro" |Convidada
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
|-
|Valentina|SALVA
| style="background:royalblue;" || style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:aquamarine;" |BOM
|SALVA
|SALVA
| style="background:lightblue;" |BOM
|SALVA
| style="background:red;" |ELIM| colspan="3" bgcolor="darkgray" |  
| style="background:aqua;" |Miss S.
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
|-
| nowrap="" |Farrah Moan|SALVA
|SALVA
| style="background:lightpink;" |RUIM
| style="background:aquamarine;" |BOM
| style="background:tomato;" |DUBLOU
| style="background:lightpink;" |RUIM
|SALVA
| style="background:red;" |ELIM| colspan="4" bgcolor="darkgray" |  
| bgcolor="Gainsboro" |Convidada
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
|-
|Aja|SALVA
|SALVA
| style="background:tomato;" |DUBLOU
| style="background:aquamarine;" |BOM
|SALVA
|SALVA
| style="background:red;" |ELIM| colspan="5" bgcolor="darkgray" |  
| bgcolor="Gainsboro" |Convidada
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
|-
| nowrap="" |Cynthia Lee Fontaine| style="background:darkgray;" |
|SALVA
|SALVA
| style="background:cornsilk;" |SALVA
| style="background:tomato;" |DUBLOU
| style="background:red;" |ELIM| colspan="6" bgcolor="darkgray" |  
| bgcolor="Gainsboro" |Convidada
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
|-
|Eureka| style="background:lightblue;" |BOM
|SALVA
|SALVA
| style="background:cornsilk;" |SALVA
| style="background:plum;" || colspan="7" bgcolor="darkgray" |  
| bgcolor="Gainsboro" |Convidada
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
|-
|Charlie Hides|SALVA
| style="background:lightpink;" |RUIM
|SALVA
| style="background:red;" |ELIM| colspan="8" bgcolor="darkgray" |  
| bgcolor="Gainsboro" |Convidada
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
|-
|Kimora Blac|SALVA
| style="background:tomato;" |DUBLOU
| style="background:red;" |ELIM| colspan="9" bgcolor="darkgray" |  
| bgcolor="Gainsboro" |Convidada
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
|-
|Jaymes Mansfield|SALVA
| style="background:red;" |ELIM| colspan="10" bgcolor="darkgray" |  
| bgcolor="Gainsboro" |Convidada
| style="background:Gainsboro;" |Convidada
|-
|}  A participante venceu tanto a 1ª quanto a 2ª rodada do Lipsync For The Crown e, assim, foi coroada a vencedora da temporada. A participante venceu a 1ª rodada do Lipsync For The Crown, mas perdeu a última, sendo nomeada a vice-campeã da temporada. A participante foi eliminada na primeira rodada do Lipsync For The Crown, sendo nomeada semi-finalista da temporada. A participante foi eleita a Miss Simpatia da temporada pela audiência.  A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
 A participante teve um bom desempenho, mas não venceu o desafio da semana.
 A participante recebeu críticas mistas dos jurados, ou não estava no time vencedor, e foi declarada salva.
 A participante teve um desempenho mediano e foi declarada salva das críticas do jurados.
 A participante teve um desempenho ruim, mas foi salva da eliminação da semana.
 A participante foi uma das piores e ficou apta à eliminação, dublou pela sua vida e venceu, continuando na competição. A participante foi uma das piores, dublou pela sua vida, mas perdeu e foi eliminada. A participante foi retirada da competição por razões médicas.
 A participante foi convidada para o Reunion e para o episódio final.

 A vencedora ganhou o mini-desafio, ganhado premio ou vantagem no desafio da semana.

 Notas 

No episodio Reunion, as participantes nomearam Valentina como a Fan Favorite da temporada, após ser declarada Miss S. pela audiência. Sendo assim, a primeira participante a receber dois títulos em um único episódio.

Shea Couleé é a primeira participante da história do programa a ser eliminada com 4 vitórias, sendo o melhor repertório da temporada a não atingir nem mesmo a segunda colocação.
No episódio 9, Shea Couleé e Sasha Velour se tornam a primeira dupla a vencer dois desafios principais em uma temporada regular.

No episódio 14, Sasha Velour torna-se a primeira vencedora a não vencer um desafio individualmente (sem contar Chad Michaels, no All Stars 1).
Com a vitória de Shea Couleé no All Stars 5, tornou-se a primeira temporada a conter três rainhas coroadas pelo Drag Race, sendo Sasha Velour, Trinity The Tuck e Shea.

 Dublagens 

 A participante foi eliminada após primeira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após segunda vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua terceira vez entre as piores.
 A participante foi retirada da competição por razões médicas.
 A participante foi eliminada na primeira rodada de lip-sync.
 A participante foi vice-campeã após a dublagem final.

 Convidados e Jurados especiais 
Os participantes convidados apenas aparecem em uma parte do episódio, eles não são jurados no palco principal.

 Episódios Episódio 1: Oh. My. Gaga!Data de exibição: 24 de março de 2017

O episódio se inicia com a entrada das treze competidoras. Na sequência, entraram Peppermint, Valentina, Eureka, Charlie, Farrah, Sasha, Alexis, Shea, Trinity, Kimora, Jaymes, Nina e Aja. Em seguida, Lady Gaga entra no workroom, o que faz algumas queens acharem se tratar de alguém que faz imitação da cantora. Pouco depois, ela revela sua identidade, elevando os ânimos no ambiente. Eureka dá um emocionante depoimento, contando como Lady Gaga foi responsável por tirá-la da depressão e ser uma inspiração para muitas drag queens enquanto artistas. Quando RuPaul entra no workroom, anuncia que nenhuma candidata será eliminada no primeiro episódio e que o primeiro desafio da competição será um concurso, Miss Charisma, Uniqueness, Nerve e Talent, durante o qual cada uma delas deverá desfilar para um painel de jurados com dois looks diferentes: um que represente sua cidade e outro que seja inspirado nas roupas de Lady Gaga.

RuPaul, Michelle Visage, Ross Matthews, Carson Kressley e Lady Gaga são os jurados do concurso. As candidatas apresentaram os seguintes looks:

Após a deliberação dos jurados, RuPaul anunciou as três finalistas do Miss Sharisma, Uniqueness, Nerve and Talent: Eureka, Sasha Velour e Nina Bo'Nina Brown. Por fim, anunciou Nina como a vencedora do concurso e do desafio principal do primeiro episódio, que recebeu flores e uma faixa. Para concluir, RuPaul informa a todos que uma ex-candidata de RuPaul's Drag Race se juntará à competição a partir do segundo episódio, totalizando 14 competidoras nesta temporada. Ela entra no palco, mas seu rosto não é revelado até o fim do episódio.Episódio 2: She Done Already Done Brought It OnData de exibição: 31 de março de 2017

O segundo episódio inicia como a continuação do término do primeiro episódio, com a entrada da 14ª competidora da nona temporada de RuPaul's Drag Race. Em seguida, há a revelação de que Cynthia Lee Fontaine, eliminada no terceiro episódio da oitava temporada, também estará nessa temporada. Com o início do segundo episódio em si, vemos a atriz Lisa Kudrow entrar no workroom, além de RuPaul. Sua participação, porém, não tem qualquer relevância a respeito do desafio da semana. Sem um minidesafio, RuPaul anuncia que o desafio principal será uma performance de cheerleaders e que as candidatas serão divididas em dois grupos. Nina, como vencedora do desafio do primeiro episódio, e Cynthia, como presente de boas-vindas, foram definidas como capitãs de suas equipes. Alternadamente, elas escolheram as integrantes de seus grupos, que torcerão para times diferentes durante um fictício jogo de futebol:

Durante a apresentação, Eureka relatou um possível machucado. Depois da apresentação como cheerleaders, todas as candidatas desfilaram com um look baseado na cor branca. Nenhum time foi declarado vencedor, mas Nina, Alexis, Sasha, Aja, Cynthia, Farrah, Peppermint e Eureka foram declaradas salvas. Shea, Jaymes, Valentina, Kimora, Trinity e Charlie ficaram no palco principal e ouviram a avaliação dos jurados. A bancada foi composta por RuPaul, Michelle Visage e Ross Matthews, além de Kate Pierson, Cindy Wilson e Fred Schneider, membros da banda The B-52s. Depois da deliberação do júri, Valentina foi declarada vencedora do desafio, enquanto Jaymes e Kimora dublaram na rodada de eliminação. Jaymes, então, foi eliminada da competição.Episódio 3: Draggily Ever AfterData de exibição: 7 de abril de 2017

O episódio se inicia com as candidatas vendo a mensagem que Jaymes Mansfield deixou no espelho depois de ser eliminada na semana anterior. Em seguida, RuPaul entra no workroom e anuncia que, no desafio desta semana, elas precisarão se transformar em princesas de contos de fadas totalmente originais, criando um nome e uma mitologia para a personagem. Além disso, precisarão criar um traje para desfilar no palco principal, onde elas estarão virtualmente acompanhadas por um "companheiro atrevido", uma figura que ajude cada candidata a dar vida à história criada. Segue a lista das personagens criadas por cada candidata:

Depois do desfile no palco principal, RuPaul anunciou Cynthia, Charlie, Eureka, Alexis, Sasha, Nina e Shea como salvas. Peppermint, Farrah, Kimora, Valentina, Aja e Trinity permaneceram no palco para ouvir as críticas dos jurados. Além de RuPaul e Michelle Visage, Todrick Hall e o ator Cheyenne Jackson compuseram o quadro de jurados. Após as deliberações, Trinity Taylor foi declarada vencedora do desafio, enquanto Kimora Blac e Aja tiveram que dublar por suas vidas. Após sua segunda semana consecutiva entre as piores, Kimora foi eliminada.Episódio 4: Good Morning BitchesData de exibição: 14 de abril de 2017

Após a eliminação de Kimora Blac, as drags se preparam para a próxima semana de competição. RuPaul entra no workroom e anuncia que, no desafio deste episódio, as candidatas serão divididas em dois grupos e apresentarão um programa matinal de televisão. Trinity Taylor, como vencedora do desafio anterior, e Aja, como vencedora da dublagem eliminatória anterior, foram nomeadas como capitãs de suas equipes. Alternadamente, elas selecionaram os membros de suas equipes:

Após a gravação dos programas, que não foram apresentados na versão editada durante a presença das candidatas no palco principal, todas desfilaram com looks conforme a categoria Roupa de Dormir Sexy. Depois do desfile, RuPaul anunciou Sasha Velour e Shea Couleé como vencedoras do desafio. Além disso, as demais componentes do grupo Good Morning Bitches foram salvas. Sendo assim, o grupo Not On Today permaneceu no palco para ouvir as críticas dos jurados. Além de RuPaul, Michelle Visage e Ross Matthews, a atriz e cantora Naya Rivera e o ator e modelo Jeffrey Bowyer-Chapman compuseram o quadro de jurados. Após as deliberações, RuPaul informou que Charlie Hides e a capitã Trinity Taylor dublariam por suas vidas, resultando na eliminação de Charlie.Episódio 5: Reality Stars: The MusicalData de exibição: 21 de abril de 2017

Após a eliminação de Charlie Hides, as queens voltam ao Workroom e, rapidamente, Trinity Taylor apaga a mensagem de Charlie no espelho. No dia seguinte, RuPaul anuncia que o desafio principal é um musical com dublagem inspirado no programa Keeping Up with the Kardashians, onde cada queen interpretaria um membro do programa. E no desfile a categoria era "Pele Falsa Fabulosa".  Eureka estava utilizando muletas e no ensaio do musical foi elogiada e recebeu dicas do jurado especial Todrick Hall.

Eureka, durante a apresentação e o desfile, continuou utilizando muletas. Depois do desfile, RuPaul chamou Peppermint, Alexis, Farrah, Cynthia, Nina e Shea. Essas representaram as melhores e as piores da semana, o restante estava salvo. Das que ficaram no palco e receberam as críticas, foram salvas: Peppermint e Alexis; venceu o desafio: Shea; foram as piores: Nina, Cynthia e Farrah. Cynthia e Farrah dublaram a música "Woman Up" da cantora e jurada especial Meghan Trainor. Depois da dublagem, RuPaul foi chamada por alguém da produção, saiu do palco principal e, quando voltou, informou que a Eureka, por complicações médicas, estava eliminada da competição, mas recebeu um convite para retornar na próxima temporada. O episódio acabou com muita emoção e com um abraço em grupo de todas as competidoras na Eureka.Episódio 6: Snatch GameData da exibição: 28 de abril de 2017

Depois da eliminação de Eureka, a emoção e a tensão continuam no Workroom, fazendo com que Farrah e Nina entrem em uma discussão. Na semana seguinte, RuPaul anuncia que o desafio será o esperado "Snatch Game" com a participação especial de Denis O'Hare e Candis Cayne, e na passarela, as queens deverão servir looks da cantora Madonna na "Noite de Mil Madonnas - Parte 2". Enquanto as queens se arrumam, Peppermint se abre com as outras queens e diz que é uma mulher transexual e se emociona com o apoio e a compreensão das outras competidoras.

RuPaul esperava que nenhuma queen faria um look repetido, que foi o que ocorreu na temporada passada, mas acabou que houve looks repetidos. Após o desfile, Trinity, Aja, Valentina e Shea são salvas. O resto ficou para ouvir as críticas. Sasha e Alexis foram as melhores, levando Alexis à ganhar o desafio; Farrah (salva), Peppermint e Cynthia foram as piores. Cynthia foi eliminada por Peppermint, após dublarem "Music" da Madonna.Episódio 7: 9021-HOData de exibição: 5 de maio de 2017

Após a eliminação de Cynthia Lee Fontaine, as drags voltam ao workroom e se preparam para o próximo desafio. RuPaul anuncia que, nesta semana, as candidatas atuarão em uma paródia da série de televisão Beverly Hills, 90210, chamada 9021-HO. Peppermint, por ter sobrevivido à última dublagem eliminatória, será a responsável por atribuir os papéis a todas as candidatas. Para evitar maiores confusões e insatisfações de algumas drags, Peppermint decide ouvir as opiniões de cada uma delas para fazer sua decisão, o que não impede o surgimento de conflitos, uma vez que Aja demonstra grande insatisfação com o papel recebido. Em seguida, Aja e Shea Couleé têm seus papéis trocados. Com a direção de Jennie Garth e Tori Spelling, integrantes do elenco original de Beverly Hills, 90210, as candidatas atuaram com os seguintes papéis:

Após a gravação da paródia, todas as candidatas desfilaram no palco principal com looks conforme o tema "Big Hair Everywhere" (Cabelos Grandes por Toda a Parte). Peppermint, Farrah e Alexis foram declaradas salvas, enquanto as demais ficaram no palco para ouvir as críticas. Depois das deliberações dos jurados (RuPaul, Michelle Visage, Carson Kressley, Tori Spelling e Jennie Garth), Valentina, Trinity e Shea receberam avaliações positivas, com Trinity Taylor sendo a vencedora do desafio. Por outro lado, Sasha, Nina e Aja tiveram as piores avaliações, com Sasha sendo salva e Nina Bo'Nina Brown e Aja tendo que dublar por suas vidas. Depois de dublarem a música Finally, de CeCe Peniston, Aja foi eliminada da competição.Episódio 8: Rupaul RoastData de exibição: 12 de maio de 2017

O episódio começa com muita tensão após a eliminação de Aja, pois apenas Peppermint e Farrah não ganharam nenhum desafio. Na semana seguinte, RuPaul anuncia que, pela primeira vez na temporada haverá um "mini desafio". No mini desafio, as queens devem zombar umas das outras, mas Alexis levou à sério as piadas sobre seu corpo e ficou ofendida. Valentina vence o mini desafio. No desafio da semana, haverá o segundo "RuPaul Roast", onde as queens terão que preparar e apresentar piadas aos jurados sobre a jurada Michelle Visage, que só iria saber disso no momento do "roast". Valentina, por ter ganhado o mini desafio, decide a ordem das apresentações.

O look da passarela era o mesmo look do "roast". RuPaul declarou Nina e Valentina salvas enquanto o resto ouvia as críticas dos jurados (RuPaul, Michelle Visage, Carson Kressley, Ross Matthews, Fortune Feimster e Tamar Braxton). Tiveram avaliações positivas: Shea, Sasha e Peppermint (ganhadora). Tiveram avaliações negativas: Trinity (salva), Alexis e Farrah. Alexis e Farrah dublaram a música "Baby I'm Burnin'" da cantora Dolly Parton, resultando na eliminação de Farrah.Episódio 9: Your Pilot's On FireData de exibição: 19 de maio de 2017

Após a eliminação de Farrah, Nina se sente atacada pelas outras competidoras, mudando o clima no workroom. Na semana seguinte, RuPaul anuncia que as queens deverão criar, escrever e estrelar em suas próprias séries de TV. No desafio, elas devem criar o conceito, as personagens e as histórias das novas séries de TV. As competidoras foram divididas, de modo livre, em dois times de duas e um time de três. O tema da passarela era "Club Kid".

Os looks ficaram muito coloridos e diversificados, por causa do tema escolhido. As melhores críticas foram para: Sasha e Shea, que ganharam o desafio e tambpém foram para Peppermint e para Trinity. Já Nina, Valentina e Alexis receberam péssimas críticas. RuPaul faz Nina e Valentina dublarem pelas suas vidas. A música começa e Valentina não tira a máscara que está usando, deixando Michelle Visage, RuPaul, Carson Kressley e os jurados especiais (Noah Galvin e Lisa Robertson) confusos. RuPaul para a música, pede para tirar a máscara. Valentina insiste em deixá-la e RuPaul ordena que ela tire, pois é uma dublagem e sendo assim é necessário ver os lábios dela, então, Valentina tira a máscara. RuPaul reinicia a música e todos percebem que Valentina não sabe a letra da música (Greedy - Ariana Grande) e então é eliminada.Episódio 10: Makeovers: Crew Betta WorkData de exibição: 26 de maio de 2017Episódio 11: Gayest Ball EverData de exibição: 02 de junho de 2017

Após a eliminação de Nina, Trinity se mostra aliviada "sem o pessimismo de Nina." Na semana seguinte, RuPaul diz que as queens terão um mini desafio de Marionetes, onde irão criar marionetes das outras competidoras e fazer piadas com as marionetes. A ganhadora foi Sasha Velour. RuPaul, então, anuncia que no desafio da semana as queens deverão criar três looks para o Gayest Ball Ever (Baile Mais Gay de Todos). As categorias são: "Rainbow She Bettah Do", onde elsa devem criar looks inspirados no arco-íris; "Sexy Unicorn", um look inspirado em uma fantasia de unicórnio e "Village People Eleganza", um look inspirado em um dos personagens de Village People. Além dos três looks, Sasha, por ter ganhado o mini desafio, será responsável por fazer uma abertura com ginástica rítmica com a música "Legends" da RuPaul.

RuPaul e os jurados (Michelle Visage, Carson Kressley, Joan Smalls e Andie MacDowell) deram avaliações positivas para Shea e para Sasha e RuPaul declarou a Shea como vencedora do desafio. Já as avaliações negativas foram para Trinity, Alexis e Peppermint, levando Alexis e Peppermint para a dublagem pela suas vidas. A música dublada foi Macho Man da Village People. Alexis foi eliminada.Episódio 12: Category IsAs 4 participantes restantes tiveram que criar seu proprio verso e performar na passarela á musica de "Category Is" de RuPaul . Na passarela o tema foi "Top 4 Realness" . Na dublagem final, as participantes tiveram que dublar pela música "U Wear It Well" de RuPaul. E pela primeira vez, as 4 participantes avançaram para final.Episódio 13: ReunitedTodas as participantes da temporada se reuniram para discutir o drama da temporada. Valentina foi eleita "Miss Simpatia" pelo público.Episódio 14: Grand Finale'''

Na grande final, pela primeira vez, as 4 finalistas tiveram que "Dublar Pela Coroa" em um torneio de dublagem, considerando o descaso demonstrado por certas competidoras em relação à arte do lipsync ao decorrer da temporada. O programa, por considerar que drag queens são, antes de tudo, performers, decidiu coroar a finalista que fosse capaz de entregar ao público a performance mais vigorosa e talentosa, para deixar claro que esse setor da arte drag não deve ser desprezado.

A primeira dublagem foi entre Trinity Taylor e Peppermint, com a música "Stronger", de Britney Spears. Peppermint vence a batalha e continua para a rodada final enquanto Trinity leva "sashay away".

A segunda dublagem foi entre Sasha Velour e Shea Couleé, com a música "So Emotional", de Whitney Houston. Sasha vence e continua para batalhar contra Peppermint e Shea leva "sashay away". 

O último 'round' é entre Sasha Velour e Peppermint, que se consagram como Top 2 da temporada. A música é "It's not right but it's okay", de, novamente, Whitney Houston. Dessa maneira Sasha se consagra a vencedora e dona do título "America's Next Drag SuperStar" e Peppermint como segundo lugar.

Os dois Lypsinc de Sasha Velour, na final, são tão espetaculares e grandiosos que criam um novo patamar para o programa;  elevam de forma definitiva a qualidade e a demanda do programa.

Quando Sacha performou seu número das "Pétalas de rosas sob a peruca" e o outro do "Elmo que lhe oprimia e vendava",  o programa "Rupaul's drag race" jamais seria o mesmo.

Foi um divisor de águas.

Notas 

Temporadas de RuPaul's Drag Race
2017 na televisão nos Estados Unidos